Kweepeer, een vruchtdragende plant
 Kween, een onvruchtbaar hoefdier
 Tweeslachtigheid
 Giam Kwee
 Robert Kwee